Sven Johansson kan syfta på:

 Sven Albert Johansson i Krogstorp (1875–1946), svensk lantbrukare och högerpolitiker
 Sven Christian Johansson (1880–1959), läkare, kirurg, politiker
 Sven Johansson (född 1911) (1911–1986), målare från Halmstad
 Sven Johansson (kanotist) (1912–1953), kanotist
 Sven "Svängis" Johansson (1914–1982), tävlingscyklist
 Sven Johansson (politiker) (1916–1987), centerpartistisk och senare kristdemokratisk politiker
 Sven Johansson (konstnär) (1916–1990), målare och konsthantverkare
 Sven Johansson (fysiker) (1923–1994), professor i kärnfysik och rektor för Lunds universitet
 Sven Johansson (landshövding) (1928–2023), moderat politiker och landshövding i Västerbottens län
 Sven Johansson, senare Sven Tumba (1931–2011), idrottsman, framförallt ishockey- och fotbollsspelare
 Sven Johansson (målare) (född 1932)
 Sven Johansson (skytt) (född 1945), olympisk sportskytt
 Sven Johansson (fotograf), fotograf

Fotnoter